Вале́рий Гу́сев:
 Гусев, Валерий Борисович (род. 1941) — российский писатель.
 Гусев, Валерий Кимович (род. 1950) — мастер боевых искусств, единственный человек, который был осуждён за «незаконное преподавание карате».
 Гусев, Валерий Сергеевич (в монашестве Филарет; род. 1975) — епископ Русской православной церкви, епископ Канский и Богучанский.